Podolje (mađarski: Nagybodolya, njemački: Potle) je naselje u općini Draž u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Nacionalni sastav, 1991.

ukupno: 282

 Mađari - 178 (63,12%)
 Hrvati - 64 (22,69%)
 Srbi - 10 (3,54%)
 ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 30 (10,63%)

Sport
U naselju je postojao nogometni klub NK Bratstvo Podolje

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Mađari u Hrvatskoj